

Населені пункти та їхні частини
 Желехув — місто в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Желехув — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Желехув — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Желехув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Желехув — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства

Желехів, також Великий Желехів — дорадянська назва села Великосілки в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області.

Примітки